Волжское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область 
 Волжское сельское поселение — входит в Заволжский район

Костромская область 
 Волжское сельское поселение — входит в Нерехтский район

Ярославская область 
 Волжское сельское поселение — входит в Некоузский район
 Волжское сельское поселение — входит в Рыбинский район